Nathanael ou Nathanaël est un prénom théophore d'origine hébraïque dérivé du prénom  נָתָן, , lui-même formé à partir de la racine trilittère N-T-N. On trouve aussi la forme Nathanel, et Nathaniel dans les pays anglo-saxons. Il a pour formes féminines Nathanaèle, Nathanaëlle et Nathanielle.

Nathanael
 Nathanaël, un des disciples de Jésus ;
 Nathanaël Berthon, pilote automobile français ;
 Nathanaël Briegel, musicien français ;
 Nathanaël Karmitz, producteur et exploitant de cinéma français ;
 Nathanael Herreshoff, architecte naval américain ;
Nathanaël Mbuku, footballeur français ;
 Nathanael Pringsheim, botaniste allemand ;
 Nathanaël de Rincquesen, journaliste français ;
 Nathanael West, auteur, scénariste et satiriste américain.
   Nathaniel Spender ,acteur anglais

Nathaniel
 Nathaniel Bowditch, mathématicien américain ;
Nathaniel Hawthorne, écrivain américain ;
 Nathaniel Rateliff, chanteur-compositeur américain.

Personnages de fiction 
 Nathanaël, personnage des Nourritures terrestres d'André Gide ;
Nathanael Bumppo, dit Œil-de-Faucon, personnage du roman Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper ;
John Mandrake alias Nathaniel, jeune magicien de la trilogie de Bartiméus de Jonathan Stroud ;
 Nathaniel Archibald, dit Nate, personnage de la série Gossip Girl.
Nathaniel Fisher, personnage de la série Six Feet Under.

Bâtiment 
 Nathaniel Point Farm, ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio.

Voir aussi

Notes et références 

Nom théophore